Notre-Dame-de-Lourdes kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Notre-Dame-de-Lourdes (kommun i Kanada, Lanaudière), Québec, 
 Notre-Dame-de-Lourdes (kommun i Kanada, Centre-du-Québec), 

Robotskapade Kanadaförgreningar